Ива́н Степа́нович Кравчи́шин (6 августа 1964, Украина, Снятын) — украинский кинорежиссер, сценарист и продюсер.

Биография 
Родился в городке Снятын, который находится в Ивано-Франковской области.

Первое образование получил в КТНХП, тепер это Косовский институт прикладного и декоративного искусства.

Втрое - в Киевскому Институте Театрального Искусства.

Его художественный фильм «Stop Revolution» участвовал в конкурсных программах международных кинофестивалей в Карловых Варах, Котбусе, Бергене и др. Документальный фильм «В поисках ковчега» получил главный приз «Золотой кедр» на международном кинофестивале в Бейруте.

До этого снял около 70 документальных телевизионных фильмов на социальную тематику, в рамках социального проекта «Закрытая Зона», один из них «ДУСя. Державне управління справами» участвовал в конкурсной программе PRIX EUROPA (БЕРЛИН, 2004).

Награжден ежегодной премией «Телетриумф» 2004 года и признан лучшим режиссером года.

Фильмография 
 2017 «Троє» художественный фильм. Режиссер-постановщик
 2014 «Політ золотої мушки», украинская наивная комедия. Режиссер, сценарист, продюсер.
 2012 «Темний континент Фрейда», документальный фильм, телеканал DISCOVERY. Сценарий.
 2010 Документальный фильм «В пошуках ковчега» Сценарий, режиссер.
 2008—2009 Цикл документальных фильмов, телеканал ИНТЕР— «Молода гвардія», «Корольов», «1377», «Чорна піхота». Сценарий, режиссер.
 2006 Художественный фильм «Прорвемось»(«Stop Revolution»). Сценарий, режиссер, продюсер.
 2002—2004 «Закрытая Зона». Режиссер.
 1998—2002 Главный режиссер Национальной телекомпании Украины.
 1998 Студия 1+1 программа «Бомба» Режиссер.
 1995—1998 Программа «Післямова» Режиссер.
 1994—1995 ММЦ «INTERNEWS» Цикл документальных фильмов «Ґердан», «Покинута кав’ярня». Сценарий, режиссер.

Кинорежиссёры Украины